Башка може бити:

 Башка (Кошице-околина), насељено мјесто у округу Кошице-околина, Кошички крај, Словачка Република
 Башка (Фридек-Мистек), насељено мјесто у округу Фридек-Мистек, Моравско-шлески крај, Чешка Република
 Башка (Хрватска), насељено мјесто и средиште истоимене општине у Приморско-горанској жупанији, Република Хрватска